
Molekulska formula -{C7H12}- se može odnositi na:

 Norbornan
 Ciklohepten
 Metilencikloheksan
 Norkaran